{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#dbb1b4"
!colspan="12"|Monterrey Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" |  Donna Vekić 
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Caroline Garcia
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 6–4, 3–6, 7–5
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Monterrey Open 2023 – Simplu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Monterrey, Mexic, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Leylah Fernandez a fost campioana en-titre, dar nu a participat în acest an.

Donna Vekić a învins-o pe Caroline Garcia în finală cu 6–4, 3–6, 7–5 câștigând titlul de simplu la Monterrey Open 2023.. Pentru Vekić a fost al 4-lea titlu pe Circuitul WTA.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023